Mistrzostwa Polski w Curlingu 2013 odbyły się między 17 a 21 kwietnia 2013 w Hali Widowiskowo-sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków.

Do rywalizacji zgłosiło się łącznie 31 drużyn (10 kobiecych i 21 męskich).

Tytułów mistrzowskich z Mistrzostw Polski 2012 broniły zawodniczki AZS Gliwice Kamikaze (Elżbieta Ran, w tych zawodach jako ŚKC Katowice) i zawodnicy AZS Gliwce Smok (Andrzej Augustyniak).

Zespół Elżbiety Ran obronił złote medale, w finale curlerki ze Śląskiego Klubu Curlingowego Katowice pokonały drużynę Rudzkiego Klubu CurlingowgoPZC (Marta Szeliga-Frynia). Brązowe medale przypadły warszawiankom z City Curling Club (Aneta Lipińska).

Mistrzostwo Polski mężczyzn zdobyła drużyna ŚKC Marlex (Tomasz Zioło) pokonując w ostatnim spotkaniu RKC Halonet (Maciej Cesarz). Na najniższym stopniu podium uplasował się zespół z sopockiego CC Wa ku'ta (Borys Jasiecki).

Reprezentacja na Mistrzostwa Europy w Curlingu 2013 
Nominację do reprezentowania Polski na odbywających się w Stavanger Mistrzostwach Europy w Curlingu 2013 otrzymają ekipy, które wygrają Mistrzostwa Polski 2013. Będą one musiały spełnić dodatkowo poniższe warunki: 

 Przedstawienie planu przygotowań przed Mistrzostwami (uczestnictwo w przynajmniej dwóch turniejach zagranicznych)
 Zapewnienie sobie strojów reprezentacyjnych
 Pokrycie kosztów dotarci i pobytu w Stavanger
 Uiszczenie opłaty na rzecz Polskiego Związku Curlingu
 Wykonanie badań w COMS

W przypadku, gdy Mistrzowie Polski 2013 nie spełnią tych wymogów nominację nada Polski Związek Curlingu.

Kobiety 
Swoje uczestnictwo zgłosiło 10 drużyn. Rozegrana zostanie runda eliminacyjna i finałowa. W drugiej fazie automatycznie znalazły się medalistki Mistrzostw Polski 2012. W rundzie eliminacyjnej 7 zespołów podzielono losowo na grupy A i B, odpowiednio 4 i 3 ekipy. Grupa A rozgrywa dwie sesje spotkań systemem szwajcarskim, grupa B rozgrywa mecze każdy z każdym. 

Następnie wyniki poszczególnych grup są łączone i najlepsza drużyna awansuje do rundy finałowej. Pozostałe ekipy rozgrywają dwa kolejne mecze systemem szwajcarskim. Do dalszej części turnieju zakwalifikują się dwie najlepsze.

W rundzie finałowej 6 ekip rozgrywa mecze każdy z każdym, następnie odbywa się Page play-off i mecz o 5. miejsce.

Faza eliminacyjna

Etap 1. 
Rozgrywki w grupach A i B. Awans jednej drużyny do fazy finałowej.

17 kwietnia 2013; 17:30

17 kwietnia 2013; 20:00

18 kwietnia 2013; 10:30

Do fazy finałowej awansowała drużyna POS Łódź Kowalska.

Etap 2. 
Połączenie rozgrywek. Awans dwóch drużyn do fazy finałowej.

18 kwietnia 2013; 15:30

Faza finałowa

Round Robin

Sesja 1. 
19 kwietnia 2013; 10:30

Sesja 2. 
19 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 3. 
19 kwietnia 2013; 21:00

Sesja 4. 
20 kwietnia 2013; 10:30

Sesja 5. 
20 kwietnia 2013; 15:30

Play-off

1-2 
21 kwietnia 2013; 9:00

3-4 
21 kwietnia 2013; 9:00

Półfinał 
21 kwietnia 2013; 12:30

Mecz o 5. miejsce 
21 kwietnia 2013; 9:00

Mały finał 
21 kwietnia 2013; 15:00

Finał  
21 kwietnia 2013; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni 
W konkurencji panów udział bierze 21 zespołów. 6 z nich ma zapewnione miejsce w fazie finałowej na podstawie wyników z Mistrzostw Polski 2012. Pozostałe 15 podzielono losowo na cztery grupy. W pierwszym etapie grupy A, B i C grają dwie serie meczów systemem szwajcarskim a grupa D systemem kołowym. 

Po rozegraniu dwóch meczów tabela jest łączona, najlepsza drużyna awansuje do rundy finałowej. Kolejno w drugim etapie pozostałe ekipy grają jeden mecz, w którym przeciwnicy również dobierani są metodą szwajcarską. Z tego etapu kwalifikują się dwa zespoły. Sytuacja powtarza się w etapie trzecim, z którego awansują trzy zespoły.

W fazie finałowej bierze udział 12 drużyn podzielonych na dwie grupy (E i F). W grupach rozgrywana jest Round Robin, a później Page play-off. Dodatkowo będą miały miejsce mecze o 11., 9., 7. i 5. miejsce.

Faza eliminacyjna

Etap 1. 
17 kwietnia 2013; 15:00

17 kwietnia 2013; 17:30

17 kwietnia 2013; 20:00

18 kwietnia 2013; 8:00

Do fazy finałowej awansowała drużyna RKC Curlik Halonet.

Etap 2. 
18 kwietnia 2013; 10:30

18 kwietnia 2013; 13:00

Tabela po etapie 2.:

Etap 3. 
18 kwietnia 2013; 15:30

18 kwietnia 2013; 18:30

Tabela po etapie 3.:

Faza finałowa

Round Robin

Sesja 1. 
19 kwietnia 2013; 8:00

Sesja 2. 
19 kwietnia 2013; 10:30

Sesja 3. 
19 kwietnia 2013; 13:00

Sesja 4. 
19 kwietnia 2013; 15:30

Sesja 5. 
19 kwietnia 2013; 18:30

Sesja 6. 
19 kwietnia 2013; 21:00

Sesja 7. 
20 kwietnia 2013; 8:00

Sesja 8. 
20 kwietnia 2013; 10:30

Sesja 9. 
20 kwietnia 2013; 13:00

Sesja 10. 
20 kwietnia 2013; 15:30

Tie-breaker 
20 kwietnia 2013; 19:00

Play-off

E1-F1 
21 kwietnia 2013; 9:00

E2-F2 
21 kwietnia 2013; 9:00

Półfinał 
21 kwietnia 2013; 12:30

Mecz o 11. miejsce 
21 kwietnia 2013; 12:30

Mecz o 9. miejsce 
21 kwietnia 2013; 12:30

Mecz o 7. miejsce 
21 kwietnia 2013; 12:30

Mecz o 5. miejsce 
21 kwietnia 2013; 15:00

Mały finał 
21 kwietnia 2013; 15:00

Finał 
21 kwietnia 2013; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

2013
2013 w curlingu
2013 w polskim sporcie
Sport w Cieszynie